Différents congrès politiques ont pris le nom de congrès d'Avignon :
 le congrès d'Avignon du mouvement des jeunes socialistes.

Voir aussi 
 Le centre international des congrès d'Avignon.